Concertina peut désigner :
 le fil barbelé concertina ;
 le concertina, l'instrument de musique.

Voir aussi 
 Concertina, Rencontres estivales autour des enfermements à Dieulefit depuis 2021.